Ellmau  heißen folgende geographische Objekte:

 Ellmau, Gemeinde in Tirol, Österreich

 Ellmau (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ellmau (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern

 Ellmau (Gemeinde Fuschl), Rotte in der Gemeinde Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ellmau (Gemeinde Thalgau), Streusiedlung in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ellmau (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Elmau